E76 può riferirsi a:

Codici 
E76, codice ECO di alcune varianti dellattacco dei quattro pedoni della difesa est indiana, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Strada europea E76, da Pisa a Firenze